Ammonite ist:
 der Name eines Flusses im US-Bundesstaat Alaska (Matanuska-Susitna), siehe Ammonite Creek
 die englische Bezeichnung für Ammoniten
 Originaltitel eines Romans von Nicola Griffith von 1992, siehe Ammonit (Roman)
 Ammonite (Film), romantisches Filmdrama von Francis Lee

Siehe auch:
 Ammonit